Первая лига 1988/1989 () — 49-й сезон чемпионата Албании с момента его основания. Действующий чемпион на протяжении сезона «17 Нентори» смог защитить свой титул.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на giovanniarmillotta.it

1988/1989
Албания
Албания
1988 год в Албании
1989 год в Албании